Henri Lambert ou Henry Lambert peut désigner :
 Henri Lambert de Thibouville (1710-1784), écrivain français ;
 Henri Lambert (1828-1859), explorateur français ;
  (1862-1934) alias Henri Casimir-Lambert, économiste et philosophe belge ;
 Henri Lambert (1887-1933), banquier belge ;
 Henri Lambert (1927-2003), acteur français ;
 Henri Lambert (19e siècle), compositeur et organiste français ;
 Henry Lambert (mort en 1813), officier britannique.

Voir aussi 
 Henri de Lambert (1631-1686), militaire français
 Henri François Lambert (1760-1796), général de brigade français